Darren Treloar är en ishockeytränare och f.d. ishockeyspelare från Toronto, Ontario i Kanada. Treloar började sin karriär i Ontario Hockey League för ishockeylaget Peterborough Petes i drygt fyra säsonger innan han gick över till Guelph Platers i samma liga. Till säsongen 1987/88 gjorde han en kort sejour i American Hockey League innan han kom till Olofströms IK i svenska Division II. Efter det spelade han för ytterligare tre Division II-klubbar: ,  och .

Efter sin spelarkarriär har han blivit verksam som tränare, fr.a. för Stjernen Hockey i Norge.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1966
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Peterborough Petes
Spelare i Newmarket Saints
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Nybro Vikings
Idrottare från Toronto
Män
Levande personer
Spelare i Guelph Platers
Kanadensiska idrottare under 1900-talet